Trbušnica est un toponyme qui peut désigner :
Trbušnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Trbušnica, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva.